

20-та окрема мотострілецька бригада (РФ)

20-та окрема конвойна бригада ВВ (СРСР)